Lewek ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Lewek (1927–2008), deutsche Historikerin, Germanistin, Parteifunktionärin der DDR-CDU, evangelische Oberkirchenrätin und Ökumeneaktivistin
 Ernst Lewek (1893–1953), deutscher evangelischer Pfarrer jüdischer Herkunft
 Kathryn Lewek (* 1983), US-amerikanische Sopranistin